Puccinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Luigi Puccinelli (1808–1850), italienischer Botaniker
 Placido Puccinelli (1609–1685), italienischer Mönch der Cassinensischen Kongregation, Historiker und Gelehrter
 Raymond Puccinelli (1904–1986), amerikanisch-italienischer Bildhauer